

Любаш — гора в Західній Болгарії

Любаш — гміна в Чарнковсько-Тшцянецькому повіті Великопольського воєводства
 Любаш — село в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Любаш — село в гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства